Belling est un patronyme porté notamment par :

 Charles Belling (1893-1964), athlète français ;
 Rudolf Belling (1886-1972), sculpteur allemand ;
 Tom Belling (1843-1900), écuyer de cirque et clown ;
 Wilhelm Sebastian von Belling (1719-1779), général prussien.